Csiszár Imre (1938) Széchenyi-díjas matematikus, az MTA rendes tagja
Csiszár Imre (1950) Jászai Mari-díjas színházi rendező, kiváló művész
Csiszár Imre Ericsson-díjas tanár